De Independence Cup is het belangrijkste knock-out voetbaltoernooi dat georganiseerd wordt door de Tuvalu National Football Association (TNFA).

Geschiedenis
Het toernooi werd opgericht in 1988, wat toen de naam droeg Ten Anniversary of Tuvalu Independence Tournament (TATI). Het werd ieder twee jaar gehouden, in 1990 was het tweede toernooi. Vanaf 1991 tot 1996 werden alle toernooien op Funafuti stil gehouden omdat het vlieggeld werd geasfalteerd. In 1998 werd het toernooi hervat, en wordt nu ieder jaar gehouden.

Finales

Titels per club 

Tuvaluaanse voetbalcompetitie